En français, DCI est un sigle qui peut désigner :
 dénomination commune internationale, en pharmacologie ;
Direction de la coopération internationale, une direction commune à la police et à la gendarmerie nationales met en œuvre la politique étrangère de la France en matière de sécurité intérieure, sous l’égide du ministère de l’Intérieur,
 Défense conseil international, une entreprise qui dépend du ministère des Armées de la France.

En anglais, DCI est un sigle qui peut désigner :
 decompression illness (en français, accident de décompression), une maladie artérielle due à la décompression des gaz dans les artères ;
 Defence for Children International, une organisation non gouvernementale qui a pour but de faire respecter la Convention internationale des droits de l'enfant ;
 Digital Cinema Initiatives, des spécifications pour une architecture standard pour le cinéma numérique ;
 le système d'injection directe à rampe commune (ou DCI, de l'anglais «  »), une version moderne du moteur Diesel à injection directe ;
 , l'organisation qui s'occupe des tournois du jeu Magic : L'Assemblée ;
 detective chief inspector (en français, inspecteur-chef), un grade de la police britannique et d’autres pays ;
 Direct Connect Interface, un protocole utilisant le port USB pour faciliter l’accès, entre autres, au noyau, aux hyperviseurs et aux pilotes ; il permet de plus d'avoir sur la carte mère un port spécial utilisé comme interface de debugging JTAG (Join Test Action Group).